Mulligan Stew steht für:
 Mulligan Stew (Gericht), Art der Essenszubereitung von amerikanischen Wanderarbeitern
 Mulligan Stew (Roman), Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Gilbert Sorrentino (1979)